А́ппельквист () — шведская фамилия. Известные носители:
 Аппельквист, Ингрид (род. 1931) — шведская кёрлингистка.
 Бродин, Эмилия (урожд. Аппельквист) (род. 1990) — шведская футболистка.